Dades de la Temporada 1920-1921 del RCD Espanyol.

Fets Destacats 
 21 de febrer de 1921: Desempat pel segon lloc del Campionat de Catalunya: Espanyol 2 – CE Europa 2.
 21 de març de 1921: En amistós internacional, Espanyol 1 – FC Neumünster Zürich 3.
 28 de març de 1921: En amistós internacional, Espanyol 0 – FC Neumünster Zürich 1.

Resultats i Classificació

Campionat de Catalunya

Plantilla

Notes

Referències 

Temporades del RCD Espanyol
Competicions esportives del 1920 a Catalunya
Competicions esportives del 1921 a Catalunya